Orelha-de-lebre é o nome comum de diversas espécies vegetais:
 Cynoglossum creticum
 Plantago lagopus
 Lychnis coronaria